Бадуров:

 Бадуров, Янис (род. 1993), более известный под псевдонимом Yanix — российский хип-хоп-исполнитель.

Бадурова 

 Бадурова, Камила Айнуровна — российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, призёр летней Универсиады 2019 года в Наполи в личном и командном зачётах, призёр чемпионата мира в командном зачёте, мастер спорта России.